A 333-as számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Kosd, erdészház között közlekedik.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||20
|align=left|
|-
|3||Vác, Honvéd utca||18
|align=left|
|-
|5||Vác, Telep utca||16
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|colspan=4|A Kórház megállóhelyet csak két-két menet érinti.
|-bgcolor=FFFDDD
|7||Vác, kórház||15
|align=left|
|-
|∫||Vác, Lehár Ferenc utca||12
|
|-
|10||Vác – Korontáli puszta||10
|
|-
|12||Kosd – Cselőte puszta||8
|
|-
|14||Kosd, Arany János utca||6
|
|-
|16||Kosd, Kossuth utca 12.||4
|
|-
|17||Kosd, templom||3
|
|-
|19||||1
|
|-
|20||Kosd, erdészházvégállomás||0
|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai